Trichosporon är ett släkte av svampar. Trichosporon ingår i familjen Trichosporonaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Trichosporon